Raduša planina u Bosni i Hercegovini.

Naselje u BiH
 Raduša (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj

Naselja u Srbiji
 Raduša (Tutin, Srbija), naselje u općini Tutin
 Raduša (Ub, Srbija), naselje u općini Ub
 Raduša (Užice, Srbija), naselje u općini Užice